Borić bzw. Boric ist der Familienname folgender Personen:

 Angelina Borić (1907– ?), jugoslawische Psychologin und Sonderpädagogin
 Anthony Boric (* 1983), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Gabriel Boric (* 1986), chilenischer Politiker und Staatspräsident
 Tomislav Borić (* 1962), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Vladimiro Boric Crnosija (1905–1973), chilenischer römisch-katholischer Bischof

Borić steht für:
 Borić (Ban) (ca. 1100–nach 1163), erster Ban Bosniens